Nyuydi kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Nyuydi (ort i Azerbajdzjan), Aghsu, 
 Nüydi, ort, Sjamachy, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar